Katrien Delavier (1961-1998), harpiste français ;
 Maurice Delavier (1902-1986), peintre, illustrateur et graveur français;